

Geografia 
 Perrero – comune della città metropolitana di Torino in Piemonte

Famiglie 
 Buffa di Perrero – famiglia di antica nobiltà sabauda, di origine pinerolese

Persone 
 Domenico Perrero – letterato e storico italiano
 Ermanno Buffa di Perrero – docente italiano

Altro 
 Ricovero Buffa di Perrero – rifugio alpino sul Monte Cristallo in provincia di Belluno, Veneto